Джо́рдан Макги́ (; род. 24 июля 1996 года в Ист-Килбрайде) — шотландский футболист, защитник клуба «Данди».

Клубная карьера

«Хартс» 
Перешёл в «Харт оф Мидлотиан» в 2007 году. В июле 2012 года  подписал с клубом трёхлетний профессиональный контракт до 2015 года. Дебютировал в основном составе «Хартс» 4 мая 2013 года в матче шотландской Премьер-лиги против клуба «Сент-Миррен» в возрасте 16 лет.

24 августа 2013 года в своём втором официальном матче за клуб забил свой первый гол, принеся своей команде победу над «Абердином» на 88-й минуте.

5 июля 2016 года на правах сезонной аренды присоединился к клубу английской Премьер-Лиги «Мидлсбро», но выступал только за резервную команду.

31 августа 2017 года Макги подписал однолетний контракт с клубом шотландского Чемпионшипа «Фалкирк».

Карьера в сборной 
Макги выступал за юношеские сборные Шотландии разных возрастов. В 2013 году дебютировал в составе молодёжной сборной Шотландии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Фалкирк»